Gassenhauer steht für
 die umgangssprachliche Bezeichnung für einen Hit im Sinne von „Bestseller“; ein populäres Lied, einen Schlager

Gassenhauer steht auch für
 „Gassenhauer-Trio“, das Klaviertrio op. 11 B-Dur von Ludwig van Beethoven
 Gassenhauer (Album), Album und Song der Band Troopers (1998)
 Gassenhauer (Film), deutscher Film von Lupu Pick (1931)
 Gassenhauer (Orff), Stück von Carl Orff
 den europäischen Zweihänder
 einen Nachtanz in der Musik der Renaissance, aus dem sich der zweite Teil der Allemande entwickelte.

Siehe auch: